David Bonnecarrere (1986-), rugbyman français
 Guillaume Bonnecarrère (1755-1825), homme politique français
 Paul Bonnecarrère (1925-1977), écrivain français
 Philippe Bonnecarrère (1955-), homme politique français